В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Мануела Малєєва-Франьєре здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-3, 7-6(1).

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Яна Новотна (1-ше коло)
  Мануела Малєєва-Франьєре (переможниця)
  Магдалена Малеєва (півфінал)

 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (1-ше коло)
 Юдіт Візнер (2-ге коло)
 Наташа Звєрєва (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open